Rokiciny (gemeente)
 Rokiciny (Łódź)
 Rokiciny (Pommeren)

Zie ook:
 Rokiciny Podhalańskie